«День финансовых и экономических работников» ( кирг. «Кыргызстандын финансы жана экономика кызматкерлеринин күнү» ) - профессиональный праздник работников финансово-экономической сферы, который отмечается в Республике Киргизия ежегодно, 7 июня.

«День финансовых и экономических работников Кыргызстана» появился в календаре официальных праздников Киргизии сравнительно недавно, в 2003 году, после того, как «с целью отметить значимость вклада финансовых и экономических работников всех отраслей экономики, научных, образовательных учреждений в социально-экономическое развитие республики» 16 апреля 2003 года Правительство Кыргызской Республики издало постановление № 219 «О дне финансовых и экономических работников», которое предписывало отмечать этот профессиональный праздник седьмого июня. В связи этим, утратили свою силу прежние постановления Правительства КР «Об  установлении Дня таможенника   Кыргызской Республики», «Об установлении Дня налогового работника Кыргызской Республики» и «О профессиональном празднике День финансовых и экономических работников Кыргызской Республики».

Дата 7 июня, стала уже третьей в истории «Дня финансовых и экономических работников Кыргызстана», ранее, с 1998 по 2001 год он отмечался 10 декабря, а с 2001 по 2003 год в последнее воскресенье ноября.

Власть Киргизии поздравляет в этот день финансистов и экономистов с профессиональным праздником. Также, нередко, к этому дню бывают приурочены республиканские съезды ведущих финансистов и экономистов.

«День финансовых и экономических работников Киргизии» не является нерабочим днём, если, в зависимости от года не выпадает на выходной.

Примечания

См. также 
 Праздники Киргизии

Ссылки 
 В Кыргызстане отмечают День финансово-экономического работника
 Центральное казначейство Минфина РК

ФиЭ
ФиЭ
ФиЭ
Появились в 2003 году
2003 год в Киргизии
Появились в 2000-е годы в Киргизии